2 miejscowości w Polsce: 
 Sinki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Bądkowo 
 Sinki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Zakrzewo
Inne:
 Sinki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie Brzostowica